Le tournoi d'Hawaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Waikoloa du 9 au .

Cara Black remporte le simple dames. En finale, elle bat Lisa Raymond, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Meilen Tu et María Vento-Kabchi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Hawaï
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Hawai
Tennis aux États-Unis en 2002
Tennis en septembre 2002